Al-Qadisiyyah kan syfta på:

 Slaget vid al-Qadisiyya – ett slag mellan sasaniderna och muslimerna år 636.
 al-Qadisiyya (provins) – en provins i Irak
 al-Qadisiyya (Kuwait) – en stad i Kuwait
 al-Qadisiyya (historisk stad) – en historisk stad i södra Mesopotamien